Gornji Laduč, naselje u općini Brdovec
 Donji Laduč, naselje u općini Brdovec
 Dvorac Laduč, dvorac
 NK Laduč, niželigaški nogometni klub